

Geografia 
 Germania
 Hohberg – comune nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Alejandro Hohberg – calciatore peruviano, centrocampista
 Juan Hohberg – calciatore e allenatore di calcio argentino naturalizzato uruguaiano